Айтеке би может означать
 
 Айтеке би — великий казахский бий.
 Айтеке би — посёлок в Казалинском районе Кызылординской области.
 Айтеке би — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.